TRS (з'єднувач)
 TRS-80